Teufelsbrunnen ist geographischer Name und Namensbestandteil

von Quellen:
 Teufelsbrunnen, Quelle des Lübnitzbaches bei Oberhaid, Gemeinde Zell im Fichtelgebirge, Landkreis Hof, Bayern
 Teufelsbrunnen, Quelle an einem kleinen Nebenbach des Hochstaudengrabens bei Markt Heroldsberg, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Teufelsbrunnen, Quelle neben dem Kühgraben im Erlenstegener Forst, Landkreis Erlangen-Höchstadt, Bayern
 Teufelsbrunnen (Schwaikheim), Quelle neben dem Zipfelbach. Naturdenkmal bei Schwaikheim, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg

von Karstphänomenen:
 Teufelsbrunnen (Veldensteiner Forst), Ponor-Doline, Geotop und Naturdenkmal im Veldensteiner Forst, Landkreis Bayreuth, Bayern
 Teufelsbrunnenhöhle, kleine wassergefüllte Höhle, Naturdenkmal und Bodendenkmal bei Aufseß, Landkreis Bayreuth, Bayern

von Bauten:
 Teufelsbrünnlein, Nürnberg
 Teufelsbrunnen, siehe auch Faunbrunnen 
Siehe auch:
 Teufelsspring